Țepeș Vodă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Țepeș Vodă (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Țepeș Vodă (Constanța), Dorf im Kreis Constanța